Die 68. Schweizer Fussballmeisterschaft fand 1964/65 statt.
Der Schweizer Meister in dieser Saison hiess Lausanne-Sports.

Nationalliga A 

|}

Nationalliga B 

|}

1965
Fußballsaison 1964/65